Il premio Naismith è un premio di pallacanestro intitolato in onore di James Naismith ed assegnato dall'Atlanta Tipoff Club.

 Naismith College Player of the Year (maschile e femminile; campionato di pallacanestro NCAA Division I) 
 Naismith College Coach of the Year (maschile e femminile; campionato di pallacanestro NCAA Division I) 
 Naismith Prep Player of the Year (maschile e femminile) 
 Naismith Defensive Player of the Year (maschile e femminile) 
 Naismith College Official of the Year (maschile e femminile)

Altri  premi Naismith non assegnati dall'Atlanta Tipoff Club:
 Frances Pomeroy Naismith Award (Campionato di pallacanestro NCAA Division I):
 premio maschile, assegnato dalla National Association of Basketball Coaches, riservato ad atleti non più alti di 1,83 m.
 premio femminile assegnato dalla Women's Basketball Coaches Association, riservato ad atlete non più alte di 1,73 m.

Collegamenti esterni 
 

Premi cestistici